Hawarden kan syfta på:

 Hawarden, Iowa, ort i USA
 Hawarden, Wales, ort i Storbritannien
 Hawarden (flygplats),